Fattoria di Marena
 Maréna Diombougou
 Aurelio Marena – vescovo cattolico italiano
 Marena – torrente marchigiano

Altri progetti